Sommerset steht für:

 Sommerset (Sørfold), einen Ort in Norwegen
 Sommerset (Band), eine neuseeländische Band

Siehe auch:

 Somerset (Begriffsklärung)